Marco Lopez bzw. Marco López ist der Familienname folgender Personen:
* Marco Lopez (Schauspieler) (* 1935), US-amerikanischer Schauspieler, bekannt durch die Darstellung einer Figur Marco Lopez in der Fernsehserie Emergency!
 Marco A. López Jr. (* 1978), US-amerikanischer Regierungsbeamter, ehemaliger Bürgermeister von Nogales, Arizona
 Marco Antonio López (* 1987), mexikanischer Profiboxer